Ива́н Кириле́нко:
 Кириленко, Иван Григорьевич (род. 1956) — политический и государственный деятель Украины.
 Кириленко, Иван Иванович (род. 1931) — советский и российский хозяйственный деятель. 
 Кириленко, Иван Павлович (1853—после 1917) — член I Государственной Думы от Полтавской губернии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Кириленко, Иван Ульянович (1902—1938) — украинский советский писатель.